Флетт () — англоязычная фамилия.

Носители фамилии
 Флетт, Билл (1943—1999) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1974 года.
 Флетт, Джек (1871—1932) — канадский спортсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Флетт, Дэвид (род. 1951) — британский музыкант, участник группы Manfred Mann’s Earth Band.